Хулијантла има више значења:

 Хулијантла (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хулијантла (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику